Danilo Candido Tostes Caymmi, noto come Danilo Caymmi – chitarrista, flautista, cantante e compositore brasiliano
 Dinahir Tostes Caymmi, nota come Nana Caymmi – cantante brasiliana
 Dorival Tostes Caymmi, noto come Dori Caymmi – cantante, chitarrista e compositore brasiliano